Postbank-Hochhaus steht für:

 das Postbank-Hochhaus (Berlin)
 das Postbank-Hochhaus (Essen)